Шон Каннингем (; род. 31 декабря 1941, Нью-Йорк, США) — американский режиссёр и продюсер. Наиболее известен в качестве создателя франшизы «Пятница, 13-е» и режиссёра первого фильма в ней.

Биография 
Шон Каннингем родился в Нью-Йорке 31 декабря 1941 года.

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Видеоигра 
 2017 — Friday the 13th: The Game (продюсер)

Номинации 
 1980 Mystfest
 Лучший фильм (Пятница, 13-е)
 1981 «Золотая малина»
 Худший фильм (Пятница, 13-е)

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры фильмов ужасов